

Patronymes 
Istomine (masculin ;  ; Istomin en transcription anglaise) ou Istomina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Famille Istomine : famille de la noblesse russe issue de la province de Pskov
Vladimir Ivanovitch Istomine (1811-1855), amiral russe, au cours de la Guerre de Crimée
Konstantin Ivanovitch Istomine (1807-1876), amiral russe, gouverneur d'Arkhangelsk
 Avdotia Istomina (1799-1848), danseuse russe
Anna Istomina (1925-2014), danseuse canadienne
 Denis Istomine (1987- ), joueur de hockey sur glace russe
 Denis Istomin (1986- ), joueur de tennis ouzbek
 Eugene Istomin (1925-2003), pianiste américain
 Mariya Istomina (1997-), fondeuse russe
 Sergueï Istomine, violoncelliste et gambiste russe

Patronyme russe